Francisco Sánches de Scepticus,  Portugese filosoof (ca. 1550 – 1623)
 Francisco Sánchez (militair) Mexicaans militair
 Francisco Sánchez (voetballer), Chileens voetballer
 Paco de Lucía, de artiestennaam van de muzikant Francisco Sánchez Gómez (1947 – 2014)
 Francisco Sánchez (bokser) (1956), bokser uit de Dominicaanse Republiek
 Kiko Sánchez (1965), Spaans zeiler
 Francisco Sánchez (zwemmer) (1976), Venezolaans zwemmer